Lamar Smith kan syfta på:

 Lamar S. Smith (född 1947), amerikansk politiker från Texas
 Lamar Smith (aktivist) (c. 1892–1955), U.S. amerikansk medborgaraktivist; mördad i Mississippi
 Lamar Smith (amerikansk fotbollsspelare) (född 1970), amerikansk fotbollsspelare, spelade i NFL 1994–2004